Eirenaios, (), die griechische Form des Namens Irenäus, ist der Name von:

 Eirenaios von Smyrna, siehe Irenäus von Lyon, Kirchenvater des 2. Jahrhunderts
 Eirenaios (Glasmacher), römischer Glasmacher des 1. Jahrhunderts